Tavira steht für:

 Tavira, eine Stadt und ein Kreis in Portugal

Tavira ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Tavira (1924–2008), mexikanischer Violinist
 Marina de Tavira (* 1974), mexikanische Schauspielerin